Murmur – demon, upadły anioł, książę i hrabia piekła
 Murmur – pierwszy studyjny album grupy R.E.M.